Het GP2-seizoen 2007 begon op 14 april in Bahrein. Timo Glock werd kampioen na een overwinning in de laatste race op Circuit Ricardo Tormo in Valencia.

Coureurs en teams

Race kalender

Resultaten

 Pole position is dik gedrukt
 sterretje betekent: punt voor de snelste ronde
 schuin gedrukt betekent dat de coureur niet gefinisht is maar wel opgenomen in de einduitslag

Team eindstand

2007
Autosport in 2007